Toponímia:
 Els Clots: Entitat de població del municicipi de Collbató (Baix Llobregat)
 Els Clots: Edificació al municicipi de Sagàs (Berguedà)
 Els Clots: Indret al municicipi de Montellà i Martinet (Cerdanya)
 Els Clots: Indret al municicipi de l'Albi (Garrigues)
 Els Clots: Indret al municicipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Els Clots: Indret al municicipi de Guils de Cerdanya (Cerdanya)
 Els Clots: Indret al municicipi de Meranges (Cerdanya)
 Els Clots: Indret al municicipi d'Ulldemolins (Priorat)